Абилин:

 Абилин — город в штате Канзас (США).
 Абилин — город в штате Техас (США).
 Абилин — водохранилище в штате Техас (США).
 Абилин — экспериментальная высокоскоростная компьютерная сеть в США, созданная некоммерческим консорциумом Интернет2.

См. также 
 Парадокс Абилина